Le elezioni comunali in Liguria del 2002 si tennero il 26 maggio (con ballottaggio il 9 giugno).

Genova

Genova

Chiavari

Imperia

Ventimiglia

La Spezia

La Spezia

Savona

Savona 

Liguria
2002